Seznam ultraprominentních vrcholů v Jižní Americe obsahuje 209 jihoamerických vrcholů s topografickou prominencí větší než 1499 m. Seznam je založen na soupisu vrcholů, který na stránkách Peaklist.org zveřejnili badatelé A. Maizlish a J. de Ferranti.

Seznam ultraprominentních vrcholů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  Seznam ultraprominentních vrcholů v Jižní Americe na Peaklist.org
  Seznam ultraprominentních vrcholů v Jižní Americe na Peakbagger.com

Související články 
 Ultraprominentní vrchol
 Seznam ultraprominentních vrcholů v Africe
 Seznam ultraprominentních vrcholů v Evropě

 
Jižní Amerika
Jižní Amerika